Hiidenniemi är en udde i Finland. Den är en del av ön Karlö och ligger i landskapet Norra Österbotten, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är mycket platt. Havet är nära Hiidenniemi åt nordost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Hiidenniemi. Runt Hiidenniemi är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Karlö,  km sydväst om Hiidenniemi. I omgivningarna runt Hiidenniemi växer huvudsakligen  

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Norra Österbotten
Karlö